17. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 30–31 stycznia 1988 roku w Seulu, w Korei Południowej. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Na najwyższym stopniu podium stanęła Japonka Emi Tanaka. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Najlepszy rezultat uzyskał panczenista z NRD Michael Spielmann. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (25. sklasyfikowanych) i 27 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1988 w sportach zimowych
1988 w Azji
Korea Południowa w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Korei Południowej
Zawody sportowe w Seulu